Östanbäck kan syfta på:

Östanbäck, Skellefteå kommun, Västerbotten
Östanbäck, Valbo, Gästrikland

Se även 
Östanbäcken, Härnösands äldsta stadsdel
Östanbäcks kloster